Лари може да се отнася до:

 Лари - паричната единица на Грузия
 Лари – римски и етруски домашни богове
 Лари - град и община в региона Тоскана, в Италия
 Лари – дребен вредител още познат като Пастрами